Борис Константинович Небиеридзе (16 июля 1942, Тбилиси — 4 февраля 2008, Киев) — советский и украинский кинорежиссёр грузинского происхождения, сценарист, актёр. Заслуженный деятель искусств Украины (1996).

Биография 
Родился 16 июля 1942 года в Тбилиси.

Окончил Тбилисский политехнический институт (1967) и режиссёрский факультет КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого (1974, мастерская Родиона Родионовича Ефименко).
Жил и работал в Киеве.
Работал ассистентом звукорежиссёра и звукорежиссёром студии «Укркинохроника». С 1974 года — режиссёр киностудии «Укртелефильм».

Скончался 4 февраля 2008 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Работы в кино

Сценарист 
 1992 — «Человек из команды «Альфа»»
 1992 — «Убийство в Саншайн-Менор»
 1998 — «Кольца всевластия»

Актёр 
 1985 — «Груз без маркировки»
 1992-93 — «Сердца трёх» — Хосе Манчено, наёмный убийца

Режиссёр 
 1981 — Осенняя дорога к маме
 1982 — Фауст
 1984 — Иванко и царь Поганин
 1986 — Красные башмачки
 1987 — Борис Годунов
 1988 — Дискжокей
 1988 — Горы дымят
 1990 — Фуфель
 1992 — Алмазы шаха
 1992 — Убийство в Саншайн-Менор
 1992 — Человек из команды «Альфа»
 1994 — Весёленькая поездка
 1997 — Роксолана 1. Настуня
 1997 — Роксолана 2. Любимая жена Халифа
 1998 — Седьмое кольцо колдуньи (Кольца всевластия)
 2002 — Кукла (совместно с Владимиром Попковым)
 2003 — Роксолана 3. Владычица империи
 2005 — Золотые парни
 2006 — Кровавый круг
 2007 — Золотые парни 2

Режиссёр видеоклипов 
 2000 — Павел Зибров «Истамбул»

Примечания

Ссылки 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники Тбилисского политехнического института
Похороненные на Байковом кладбище